Грейдер:
 Грейдер — прицепная или самоходная машина для планировки и профилирования площадей и откосов. 
 Грейдер — разговорное устаревшее название грунтовой дороги, выровненной и спрофилированной вручную или с помощью волокуш, иногда с добавлением щебня, гравия или крупного песка. Позже равняли специально изготовленным для этих целей уголком из ровных деревянных, железных, бетонных брусьев или железнодорожного рельса. С появлением более сложных механизмов для этих целей дороги перестали так именовать, название перешло к механизмам.
 Грейдер, Кэрол (род. 1961) — американский учёный, молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии.